Крутогі́рна ву́лиця — назва вулиць в різних населених пунктах України.

Крутогірна вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Крутогірна вулиця — вулиця в місті Київ.
 Крутогірна вулиця — вулиця в місті Кривий Ріг.

Вулиці